Међународно првенство Хобарта () један је од професионалних ВТА тениских турнира, који се сваке године игра у Хобарту у Аустралији, у седмици пре првог гренд слем турнира, Отвореног првенства Аустралије.

Први турнир је одржан 1994. године. У својој историји турнир је мењао имена зависно од спонзора. Тако се звао:
1994: Тасманија интернашонал Хобарт,
1995: Швепс Тасманија опен Хобарт,
1996: Швепс Тасманија интернашонал опен Хобарт,
1997 – 2002: АНЗ Тасманија интернашонал Хобарт (АНЗ је Аустралијско-Ново зеландска банкарска група)
од 2003: Мурила Хобарт интернашонал (Мурила је тасманијска винарија )

Турнир се убраја у Међународне са наградним фондом од 220.000 долара. Игра се на отвореним теренима Међународног тениског центра у Хобарту, са тврдом подлогом уз учешће 32 тенисерке у појединачној конкуренцији и 16 парова.

Поени и новчана награда

Резултати

Појединачно

Парови 

1Сваки датум је дан почетка турнира

Извори

Спољашње везе 
  Званични сајт турнира
  ВТА сајт

Тенис у Аустралији